Руда — гірська порода
 «Руда» — серіал телеканалу «1+1»

Руда — село, Вітебська область, Бешенковицький район

Села:
 Руда — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Руда — Волинська область, Турійський район
 Руда — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Руда — Київська область, Білоцерківський район
 Руда — Львівська область, Золочівський район
 Руда — Львівська область, Львівський район, Жовківська міська громада
 Руда — Львівська область, Львівський район, Кам'янка-Бузька міська громада
 Руда — Львівська область, Стрийський район
 Руда — Львівська область, Яворівський район
 Руда — Полтавська область, Глобинський район
 Руда — Полтавська область, Миргородський район, Лохвицька міська громада (до 2020 року — Лохвицький район)
 Руда — Полтавська область, Миргородський район, Миргородська міська громада
 Руда — Сумська область, Білопільський район
 Руда — Сумська область, Жовківський район
 Руда — Сумська область, Лебединський район
 Руда — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Руда — Чернігівська область, Сновський район

Річки:
 Руда — річка в Полтавськії області
 Руда — річка в Чернігівській області
 Руда — річка в Житомирській області притока Синки
 Руда — річка в Житомирській області, притока Верхолужжя
 Руда — річка в Черкаській області, басейн Гірського Тікича
 Руда —річка в межах Чернівецької області України та Сучавського повіту Румунії, ліва притока р. Сучави

Руда () — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне

Населені пункти та їхні частини
 Руда — село в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Руда — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Руда — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Руда — село в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Руда — село в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Руда — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Руда — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Руда — село в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Руда — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Руда — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Руда — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Руда — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Руда — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Руда — село в гміні Добришице Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Руда — село в гміні Дембе-Вельке Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Руда — село в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — село в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — село в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — село в гміні Крипно Монецького повіту Підляського воєводства
 Руда — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Руда — село в гміні Кузня-Рациборська Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Руда — село в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Руда — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Руда — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Руда — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Руда — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Руда — село в гміні Здуни Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Руда — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Руда — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Руда — село в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Руда — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Руда — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Руда — частина міста Пшасниш у Пшасниському повіті Мазовецького воєводства
 Руда — частина села Кшемень-Другий в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Руда — частина села Красев у гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Руда — частина села Беднари в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Руда — частина села Скшинка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Руда — частина села Лоньова в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Руда — частина села Качково-Старе в гміні Брок Островського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — частина села Хшчанка-Влосцянська в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — частина села Клюсек у гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — частина села Левічин у гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — частина села Хехли в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — частина села Секлак у гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Руда — частина села Нова Гребля (Нова Ґробля) в гміні Олешичі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — частина села Ґолешув у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — частина села Поремби-Димарські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — частина села Меховець у гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — частина села Башня Долішня (Башня-Дольна) в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — частина села Добринін у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — частина села Вздув у гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — частина села Ясьонув у гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Руда — частина села Котовіна в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Руда — частина села Среброво в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Руда — частина села Бартошиляс у гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Руда — частина села Дроґовле в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Руда — частина села Мельонек у гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Руда — колонія в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Руда — осада в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Руда — осада в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Руда — осада в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Руда — лісова осада в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Див. також 
 Руда-Брідська
 Руда-Гірчичнянська
 Руда-Колтівська
 Руда-Краковецька
 Руда-Красна
 Руда-Крехівська
 Руда-Ружанецька
 Руда-Сілецька
 Крива Руда

Примітки